Demjanzi (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Demjanzi (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
 Demjanzi (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka